Wereldwonderen, overzichten van samengestelde lijsten die catalogussen van opmerkelijke natuurlijke en door de mens geconstrueerde bouwwerken betreffen. 
 Wonders of the world (album), het tweede studioalbum van de Long Beach Dub Allstars;
 Wonder of the World (play), een toneelstuk van David Lindsay-Abaire
 Wonders of the Invisible World, een boek van Cotton Mather